Árpa alatt a következőket érthetjük:

 árpa, Hordeum növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része az „árpa”.
 árpa, Hordeum vulgare növényfaj; takarmányárpa, négysoros árpa
 árpa, betegség
 jégárpa, betegség